Carnot może oznaczać nazwisko rodziny francuskich polityków, matematyków i fizyków.

Do najbardziej znanych należeli:

 Lazare Nicolas Marguerite Carnot (1753–1823) matematyk i polityk, ojciec Nicolasa i Lazare’a Hippolyte’a
 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796–1832) matematyk, syn Lazare’a Nicolasa
 Lazare Hippolyte Carnot (1801–1888) polityk, minister oświaty, syn Lazare’a Nicolasa
 Marie François Sadi Carnot (1837–1894) polityk, prezydent Francji, syn Lazare’a Hippolyte’a
 Marie Adolphe Carnot (1830–1920) – inżynier górnictwa, chemik

Inne:
 Carnot – miasto w Republice Środkowoafrykańskiej
 „Carnot” – pancernik (przeddrednot) z końca XIX wieku